Полька — чеський народний танець
 Полька — жінка польської національності, те саме, що полячка
 Полька — вид чоловічої стрижки, за якої волосся злегка підстригається на скронях і потилиці

Топонім 

 Полька (Полько) — село в Кізнерському районі Удмуртії, Росія.
  — осада в общині Вапенна, округ Ясеник, Чехія.
 Полька — зникла осада на території общини  в окрузі Прахатіце, Чехія.

Прізвище 
 Полька Надія Степанівна ( 1948) — український фахівець у галузі гігієни дітей та підлітків, член-кореспондент АМН України, доктор медичних наук, професор.